Газела може бити: 

 Газеле, род животиња.
 Газела (мост), у ужем смислу представља мост на реци Сави у Београду.
 Газела (пут), у ширем смислу представља ауто-пут у Београду (који прелази преко моста Газела).
 Соко Газела, тип хеликоптера.
 Газела (оклопни транспортер), тип оклопног транспортера руског произвођача ГАЗ.
 Газела (компанија), холандска компанија, произвођач бицикала и мотоцикала.
 Газела (бицикл), тип бицикла истоименог произвођача.
 Газела (локомотива), назив парне локомотиве компаније Бетел Хенри Штроусберга из 1871. године, у употреби код Аустријске царске железнице све до око 1900.
 Газела (полуострво), полуострво, северни део острва Нова Британија, у Папуи Новој Гвинеји.
 Газела (једрењак) (-{SMS Gazelle 1859}-), ратни брод и једрењак Пруске и касније Немачке царске морнарице (1859-1906).
 Газела (крстарице), класа мањих крстарица Немачке царске морнарице.
 Газела (брод) (-{SMS Gazelle 1898}-), ратни брод и крстарица из истоимене класе Немачке царске морнарице (1898-1920).
 Операција газела, операција израелских војних снага на Синајском полуострву 1973.
 Газела (часопис), немачки часопис за жене.
 Газела (претраживач), за 2010 најављени, мајкрософтов интернет претраживач.
 Вилма Рудолф (Златна газела), надимак америчке атлетичарке Вилме Рудолф.